Haimberger ist der Familienname folgender Personen:

 Margarete Haimberger-Tanzer (1916–1987), österreichische Juristin, Staatsanwältin und Richterin
 Norbert Haimberger (* 1969), österreichischer Judoka